
Molekulska formula -{C10H6O2}- se može odnositi na:

 Naftohinon‎
 1,2-Naftohinon
 1,4-Naftohinon‎